Долина мира:

 Долина мира — гигантское шиитское кладбище в Ираке.
  — югославский фильм 1956 года, военная драма.
 Долина мира — синагога расположенная в районе Галата в Стамбуле (Турция).
  — долина в северной части округа Лос-Анджелес.